Pottier è un cognome francofono, comune a diverse persone:
 Roland Victor Pottier (1775-?) – ingegnere francese
 Paul Nicaise Pottier (1778-1842) – ingegnere francese
 André Pottier (1799-1867) – ceramografo e storico locale francese
 Eugène Pottier (1816-1887) – poeta e rivoluzionario francese, autore del testo de L'Internazionale
 Henri Pottier (1819-1890) – religioso e teologo francese
 Édouard Pottier (1839-1903) – ammiraglio francese
 Emmanuel Pottier (1864-1921) fotografo francese
 René Pottier (1879-1907) – ciclista francese
 Gaston Pottier (1885-1980) – pittore francese
 René Pottier (1897-1968) – esploratore, letterato e pittore francese
 Richard Pottier (1906-1995) – regista francese (nato Ernst Deutsch)
 Bernard Pottier (1924) – linguista francese
 Jacques Pottier (1930) – tenore francese
 Philippe Pottier (1938-1985) – calciatore e allenatore svizzero
 Jean-Paul Pottier (1941) – politico francese
 Jean-Paul Pottier (1949) – calciatore francese
 Franck Pottier (1975) – calciatore francese
 Loïc Pottier (1988) – pallavolista francese